De Grand Prix-wegrace van Qatar 2016 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace in dit seizoen. De race werd verreden op 20 maart op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De races werden 's avonds verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
 Álex Rins, Johann Zarco, Sam Lowes, Marcel Schrötter, Robin Mulhauser en Takaaki Nakagami moesten tijdens de race een ride through penalty inlossen vanwege het maken van een valse start. Franco Morbidelli en Sandro Cortese kregen na afloop van de race 20 seconden tijdstraf voor hetzelfde vergrijp.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Qatar